Poljice Čičevo (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Poljice Čičevo (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH